Би́керниеки — топоним в Латвии:

 Бикерниеки — историческая часть Риги и лесной массив на востоке Риги.
 Бикерниеки — комплексная спортивная база.
 Бикерниеки — село в Даугавпилсском крае.

Примечания 

Страницы значений:Географические объекты